Canal U puede hacer referencia a:

Canal U, canal de televisión digital terrestre de Córdoba (Argentina), de carácter universitario, anteriormente conocido como CBA24N.
Canal U, canal de televisión abierta de Medellín (Colombia) enfocado hacia el público universitario.
Canal U, canal de televisión por suscripción de Montevideo (Uruguay), actualmente conocido como Canal UCL.
Canal U, canal de televisión por suscripción de ciudad de México, actualmente conocido como Unicable.